Hatiya peut faire référence à :
 Hatia ou Hatiya, une île du nord du golfe du Bengale au Bangladesh ;
 Hatiya, une upazila du Bangladesh dans le district de Noakhali ;
 Hatiya, un village du Népal situé dans le district de Baglung ;
 Hatiya, un village du Népal situé dans le district de Makwanpur ;
 Hatiya, un village du Népal situé dans le district de Sankhuwasabha.